Brousse ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Brousse (Creuse) im Département Creuse
 Brousse (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Brousse (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Brousse-le-Château im Département Aveyron

Brousse ist der Familienname folgender Personen:
 François Brousse (1913–1995), französischer Philosophieprofessor und Autor
 Paul Brousse (1844–1912), französischer Sozialist und Mediziner
 Paul Brousse (Radsportler) (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Roger Brousse (1901–??), französischer Boxer